Robert Grosvenor peut faire référence à :

 Robert Grosvenor  (1695–1755), Anglais Member of Parliament
 Robert Grosvenor,  (1767–1845), Anglais Member of Parliament
 Robert Grosvenor (1er baron Ebury) (1801–1893), courtier britannique et politicien whig
 Robert Grosvenor (2e baron Ebury) (1834–1918), politicien Britannique
 Robert Grosvenor (5e duc de Westminster) (1910–1979), soldat, propriétaire, homme affaires, politicien britannique
 Robert Grosvenor (5e baron Ebury) (1914–1957), politicien britannique
 Lord Robert Edward Grosvenor, Le quatrième fils du 
 Robert Grosvenor (1895–1953), aviateur, as de la Première Guerre mondiale
 Robert Grosvenor (né 1937), sculpteur américain